Простомиды () — семейство разноядных жуков. Личинки живут в разлагающейся древесине.

Систематика 
Маленькое семейство, состоящее из трёх родов, один из которых вымерший:
 Dryocora Pascoe, 1868
 Prostomis Latreille, 1825
 †Vetuprostomis Engel & Grimaldi, 2008

Ссылки 
 BugGuide Family Prostomidae — Jugular-horned Beetles

Литература 
 Engel, M.S.; Grimaldi, D.A. 2008: A jugular-horned beetle in Cretaceous amber from Myanmar (Coleoptera: Prostomidae). Alavesia, 2: 215—218. PDF

Примечания 

Разноядные жуки
Семейства насекомых